Jonathan Janil (né le  à Caen en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue au poste de défenseur.

Biographie
Jonathan Janil commence le hockey sur glace en jouant avec le club de sa ville natale le Hockey Club de Caen comme son frère aîné Martial Janil. 

En 2003-2004, il débute avec les moins de 18 ans de Caen et joue également ses premières rencontres avec l'équipe de France moins de 18 ans. Il fait ses débuts avec l'équipe première de Caen en 2004-2005 alors que l'équipe évolue en deuxième division française. À l'issue de la saison, Caen finit à la deuxième place de la poule finale et joue un match de barrage pour accéder à la division Élite française, la Ligue Magnus. À la suite de deux matchs contre Clermont-Ferrand, le dernier de la saison de la Ligue Magnus, Caen est promu en élite après un match nul 4-4 et une victoire 8-2 de Caen.

Après trois saison en Ligue Magnus de 2005 à 2008. Caen finit dernier de la saison 2007-2008 et perd sa série de barrage contre le club de Chamonix, les Drakkars de Caen retrouvent la Division 1.

En , Caen est champion de France de Division 1, lors d'une finale remportée contre les Albatros de Brest deux matchs à zéro. Après avoir aidé son club formateur à retrouver l'élite, Jonathan Janil change de club et rejoint les Dragons de Rouen.

De 2010 à 2015, il défend les couleurs de la ville de Rouen avec qui il remporte huit titres. Pendant cette période, il découvre l'équipe de France senior et participe à 4 championnats du monde groupe A. 

En , il rejoint l'effectif des Boxers de Bordeaux promu en Ligue Magnus. De 2015 à 2020, il représente à nouveau le maillot tricolore et participe à 4 championnats du monde groupe A.

Il annonce, le , son retour au sein des Drakkars de Caen (son club formateur), pour la saison suivante, après le dernier championnat écourté, en raison de la pandémie de maladie à coronavirus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|- 
| 2003-2004 || Drakkars de Caen U18 || France U18 || 13 || 5 || 9 || 14 || 36 || || || || || 
|- 
| 2004-2005 || Drakkars de Caen U18 || France U18 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || || || || || 
|- 
| 2004-2005 || Drakkars de Caen  || Division 1 || 25 || 1 || 2 || 3 || 14 || || || || || 
|- 
| 2005-2006 || Drakkars de Caen  || Ligue Magnus || 23 || 0 || 0 || 0 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 2006-2007 || Drakkars de Caen  || Ligue Magnus || 21 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2007-2008 || Drakkars de Caen  || Ligue Magnus || 25 || 0 || 3 || 3 || 26 || 5 || 3 || 2 || 5 || 8
|- 
| 2008-2009 || Drakkars de Caen  || Division 1 || 22 || 10 || 7 || 17 || 56 || 6 || 3 || 4 || 7 || 28
|- 
| 2009-2010 || Drakkars de Caen || Division 1 || 26 || 13 || 14 || 27 || 36 || 7 || 4 || 5 || 9 || 12
|- 
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 5 || 10 || 15 || 40 || 9 || 2 || 0 || 2 || 8
|- 
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 16 || 1 || 2 || 3 || 8 || 15 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 25 || 6 || 9 || 15 || 18 || 15 || 4 || 2 || 6 || 12
|-
| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 4 || 14 || 18 || 22 || 9 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 8 || 12 || 20 || 16 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 26 || 3 || 11 || 14 || 51 || 10 || 0 || 4 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 44 || 3 || 9 || 12 || 8 || 11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 44 || 1 || 14 || 15 || 49 || 11 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 40 || 6 || 8 || 14 || 66 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2019-2020 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 27 || 1 || 7 || 8 || 26 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2020-2021 || Drakkars de Caen  || Division 1 || 12 || 3 || 7 || 10 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 2021-2022 || Drakkars de Caen  || Division 1 || 20 || 4 || 6 || 10 || 20 || 4 || 1 || 0 || 1 || 12

|-
| 2004-2005 || Drakkars de Caen  || Coupe de France || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen  || Coupe de France || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 ||rowspan=2| Drakkars de Caen || Coupe de la Ligue || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2006-2007 || Coupe de France || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2007-2008 ||rowspan=2| Drakkars de Caen || Coupe de la Ligue || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Coupe de France || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2008-2009 ||rowspan=2| Drakkars de Caen || Coupe de la Ligue || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Coupe de France || 2 || 0 || 0 || 0 || 30 || || || || || 
|- 
| 2009-2010 ||rowspan=2| Drakkars de Caen || Coupe de la Ligue || 6 || 3 || 1 || 4 || 12 || || || || || 
|- 
| 2009-2010 || Coupe de France || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|- 
| 2010-2011 ||rowspan="3"| Dragons de Rouen || Coupe continentale || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || || || || || 
|- 
| 2010-2011 || Coupe de la Ligue || 10 || 2 || 3 || 6 || 27 || || || || || 
|- 
| 2010-2011 || Coupe de France|| 5 || 0 || 4 || 4 || 2 || || || || || 
|-
| 2011 ||rowspan="4"| Dragons de Rouen || MdC || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2011-2012 || Coupe Continentale || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || || || || || 
|- 
| 2011-2012 || Coupe de la Ligue || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
| 2011-2012 || Coupe de France || 4  || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || || 
|- 
| 2012 ||rowspan="3"| Dragons de Rouen || MdC || 1 || 1 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Coupe Continentale || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Coupe de la Ligue || 6 || 1 || 4 || 5 || 2 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2

Internationales

Trophées et honneurs personnels 
 2010-2011 :
 Match des champions avec le RHE 76
 Coupe de France avec le RHE 76
 champion avec le RHE 76
 2011-2012 :
 champion de la coupe Continentale avec le RHE 76
 champion avec le RHE 76
 2012-2013 :
 Match des champions avec le RHE 76
 Coupe de la Ligue avec le RHE76
 Champion de France avec le RHE76

Références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Caen au XXe siècle
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur des Boxers de Bordeaux